Tian Yuan (tafeltennis) (* 1975)
  Tian Yuan (artiest) (* 1985): zanger, acteur, novellist en fotograaf
  Tian Yuan (golfer), (* 1988)
  Tian Yuan (gewichtheffer) (* 1993)

Ook naar:
 Tianyuan, een grot in China waar een tienduizenden jaren oud skelet is gevonden